Olaszország
Monteforte d’Alpone, település Olaszországban, Veneto régióban, Verona megyében
Monteforte Cilento, község Olaszországban, Campania régióban, Salerno megyében
Monteforte Irpino, község Olaszországban, Campania régióban, Avellino megyében